Krzeszów heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Krzeszów (Powiat Niżański), Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland; Sitz der Gmina Krzeszów
 Krzeszów (Stryszawa), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Krzeszów (Kamienna Góra) (deutsch Grüssau), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien